Piromis är ett släkte av ringmaskar. Piromis ingår i familjen Flabelligeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Piromis